Frauenberg (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Moselle
Frauenberg (Nahe), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Frauenberg (Euskirchen), een plaats in gemeente Euskirchen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Frauenberg (Oostenrijk), een gemeente in het Oostenrijkse district Bruck an der Mur
Hluboká nad Vltavou (Duits: Frauenberg), een gemeente in de Tsjechische bestuursregio Zuid-Bohemen